Токаревка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Токарёвка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
Токаревка — прежнее название посёлка Габидена Мустафина в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области

Россия 
 Токаревка — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Токаревка — деревня в Карасукском районе Новосибирской области.
 Токаревка — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Токарёвка  — посёлок городского типа и железнодорожная станция в Токарёвском районе Тамбовской области.

Украина 
 Токаревка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Токаревка — село в Сквирском районе Киевской области.
 Токаревка — село в Кривоозёрском районе Николаевской области.
 Токаревка — посёлок городского типа в Веселиновском районе Николаевской области.
 Токаревка — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Токаревка — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Токаревка — село в Белозерском районе Херсонской области.
 Токаревка — название до 1934 года посёлка Першотравенск в Барановском районе Житомирской области.

См. также 
 Токаревка Вторая